El término Caín puede designar:
 Caín, personaje bíblico, hermano de Abel.
 Caín, novela escrita por José Saramago, publicada en 2009.
 Caín de Valdeón, también llamada solamente Caín, pequeña aldea de la provincia de León, situada próxima a la garganta del Cares, pertenece al municipio de Posada de Valdeón.
 Cain es un software de recuperación de contraseñas